Erich Ludendorff (1865–1937)
 Hans Ludendorff ( 1873–1941)
 Mathilde Ludendorff (1877–1966)
 Ponte Ludendorff

Desambiguação